Typhlops eschrichtii est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Typhlops eschrichtii Schlegel, 1839 est un synonyme de Afrotyphlops punctatus (Leach, 1819)
 Typhlops eschrichtii Blanford, 1870 nec Schlegel, 1839 est un synonyme de Afrotyphlops lineolatus (Jan, 1864)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Afrotyphlopinae